Schrei in der Stille steht für

 Schrei in der Stille (Film), einen Film aus dem Jahr 1990
 Schrei in der Stille (Buch), ein Buch von Carry Slee